Мюльфельд
 Мюльфельд, Карл Мегерле фон (1765—1840) — австрийский зоолог. 
 Мюльфельд, Ойген Мегерле фон — австрийский юрист и политик XIX века.
 Мюльфельд, Юлиус — псевдоним немецкого писателя Роберта Рёслера.
 Мюльфельд, Рихард — немецкий кларнетист.